Di seguito una lista di asteroidi dal numero 89001 al 90000 con data di scoperta e scopritore.

89001-89100 

|-
| 89001 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89002 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89003 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89004 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89005 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89006 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89007 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89008 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89009 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89010 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89011 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89012 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89013 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89014 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89015 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89016 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89017 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89018 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89019 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89020 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89021 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89022 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89023 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89024 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89025 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89026 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89027 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89028 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89029 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89030 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89031 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89032 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89033 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89034 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89035 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89036 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89037 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89038 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89039 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89040 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89041 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89042 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89043 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89044 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89045 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89046 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89047 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89048 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89049 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89050 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89051 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89052 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89053 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89054 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89055 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89056 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89057 - ||  || 12 ottobre 2001 || W. Bickel
|-
| 89058 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89059 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89060 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89061 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89062 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89063 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89064 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89065 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89066 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89067 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89068 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89069 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89070 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89071 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89072 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89073 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89074 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89075 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89076 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89077 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89078 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89079 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89080 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89081 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89082 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89083 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89084 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89085 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 89086 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89087 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89088 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89089 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89090 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89091 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89092 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89093 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89094 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89095 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89096 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89097 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89098 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89099 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89100 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|}

89101-89200 

|-
| 89101 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89102 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89103 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89104 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89105 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89106 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89107 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89108 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89109 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 89110 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89111 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89112 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89113 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 89114 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 89115 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89116 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89117 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89118 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89119 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89120 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89121 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89122 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89123 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89124 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89125 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89126 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89127 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89128 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89129 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89130 - ||  || 20 ottobre 2001 || Powell
|-
| 89131 Phildevries ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89132 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89133 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89134 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89135 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89136 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89137 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89138 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89139 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89140 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89141 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89142 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89143 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89144 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89145 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89146 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89147 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89148 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89149 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89150 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89151 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89152 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89153 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89154 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89155 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89156 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89157 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89158 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89159 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89160 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89161 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89162 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89163 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89164 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89165 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89166 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89167 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89168 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89169 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89170 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89171 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89172 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89173 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89174 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89175 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89176 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89177 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89178 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89179 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89180 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89181 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89182 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89183 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89184 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89185 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89186 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89187 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89188 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89189 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89190 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89191 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89192 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89193 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89194 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89195 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89196 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89197 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89198 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89199 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89200 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|}

89201-89300 

|-
| 89201 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89202 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89203 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89204 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89205 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89206 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89207 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89208 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89209 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89210 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89211 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89212 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89213 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89214 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89215 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89216 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89217 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89218 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89219 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89220 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89221 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89222 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89223 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89224 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89225 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89226 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89227 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89228 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89229 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89230 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89231 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89232 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89233 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89234 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89235 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89236 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89237 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89238 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89239 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89240 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89241 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89242 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89243 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89244 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89245 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89246 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89247 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89248 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89249 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89250 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89251 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89252 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89253 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89254 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89255 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89256 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89257 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89258 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 89259 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 89260 - ||  || 23 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 89261 - || 2001 VO || 7 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89262 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89263 - ||  || 10 novembre 2001 || Starkenburg
|-
| 89264 Sewanee ||  || 11 novembre 2001 || D. T. Durig
|-
| 89265 - ||  || 8 novembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 89266 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89267 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89268 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89269 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89270 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89271 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89272 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89273 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89274 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89275 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89276 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89277 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89278 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89279 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89280 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89281 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
|89282 Suzieimber|| || 10 novembre 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 89283 - ||  || 11 novembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 89284 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89285 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89286 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89287 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89288 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89289 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89290 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89291 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89292 - || || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89293 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89294 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89295 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89296 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89297 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89298 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89299 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89300 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|}

89301-89400 

|-
| 89301 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89302 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89303 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89304 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89305 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89306 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89307 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89308 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89309 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89310 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89311 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89312 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89313 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89314 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89315 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89316 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89317 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89318 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89319 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89320 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89321 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89322 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89323 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89324 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89325 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89326 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89327 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89328 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89329 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89330 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89331 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89332 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89333 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89334 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89335 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89336 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89337 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89338 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89339 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89340 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89341 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89342 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89343 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89344 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89345 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89346 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89347 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89348 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89349 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89350 - ||  || 11 novembre 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 89351 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89352 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89353 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 89354 - ||  || 14 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 89355 - ||  || 15 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 89356 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89357 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89358 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89359 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89360 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89361 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89362 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89363 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89364 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89365 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89366 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89367 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89368 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89369 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89370 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89371 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89372 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89373 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 89374 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89375 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89376 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89377 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89378 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89379 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89380 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89381 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89382 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89383 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89384 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89385 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89386 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89387 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89388 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89389 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89390 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89391 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89392 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89393 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89394 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89395 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89396 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89397 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89398 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89399 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89400 - || 2001 WB || 16 novembre 2001 || T. Kobayashi
|}

89401-89500 

|-
| 89401 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 89402 - ||  || 19 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 89403 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89404 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89405 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89406 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89407 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89408 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89409 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89410 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89411 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89412 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89413 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89414 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89415 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89416 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89417 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89418 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89419 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89420 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89421 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89422 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89423 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89424 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89425 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89426 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89427 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89428 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89429 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89430 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89431 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89432 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89433 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89434 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89435 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89436 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89437 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89438 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 89439 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 89440 - ||  || 19 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89441 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89442 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89443 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89444 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89445 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89446 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89447 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89448 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89449 - ||  || 21 novembre 2001 || NEAT
|-
| 89450 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 89451 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89452 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 89453 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 89454 - || 2001 XG || 4 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89455 Metzendorf||  || 8 dicembre 2001 || Starkenburg
|-
| 89456 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 89457 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 89458 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89459 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89460 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89461 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89462 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89463 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89464 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89465 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89466 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89467 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89468 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89469 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89470 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89471 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89472 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89473 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89474 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89475 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89476 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89477 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89478 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89479 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89480 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89481 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89482 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89483 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89484 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89485 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89486 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89487 - ||  || 14 dicembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 89488 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 89489 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89490 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89491 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89492 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89493 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89494 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89495 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89496 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89497 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89498 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89499 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89500 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

89501-89600 

|-
| 89501 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89502 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89503 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89504 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89505 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89506 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89507 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89508 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89509 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89510 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89511 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89512 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89513 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89514 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89515 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89516 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89517 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89518 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89519 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89520 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89521 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89522 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89523 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89524 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89525 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89526 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89527 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89528 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89529 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89530 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89531 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89532 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89533 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89534 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89535 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89536 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89537 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89538 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89539 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89540 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89541 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89542 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89543 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89544 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89545 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89546 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89547 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89548 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89549 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89550 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89551 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89552 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89553 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89554 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89555 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89556 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89557 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89558 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89559 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89560 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89561 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89562 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89563 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89564 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89565 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 89566 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89567 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89568 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89569 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89570 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89571 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89572 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89573 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89574 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89575 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89576 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89577 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89578 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89579 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89580 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89581 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89582 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89583 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89584 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89585 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89586 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89587 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89588 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89589 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89590 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89591 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89592 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89593 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89594 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89595 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89596 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89597 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89598 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89599 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89600 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

89601-89700 

|-
| 89601 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89602 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89603 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89604 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89605 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89606 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89607 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89608 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89609 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89610 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89611 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89612 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89613 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89614 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89615 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89616 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89617 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89618 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89619 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89620 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89621 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89622 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89623 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89624 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89625 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89626 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89627 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89628 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89629 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89630 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89631 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89632 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89633 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89634 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89635 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89636 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89637 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89638 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89639 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89640 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89641 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89642 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89643 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89644 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89645 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89646 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89647 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89648 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89649 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89650 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89651 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89652 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89653 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89654 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89655 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89656 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89657 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 89658 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89659 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89660 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89661 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89662 - ||  || 21 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89663 - ||  || 17 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89664 Pignata ||  || 19 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89665 - ||  || 20 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89666 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89667 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89668 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89669 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89670 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89671 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89672 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89673 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89674 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89675 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89676 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89677 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89678 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89679 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89680 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89681 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89682 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89683 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89684 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89685 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89686 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89687 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89688 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89689 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89690 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89691 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89692 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89693 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89694 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89695 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89696 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89697 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89698 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89699 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89700 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

89701-89800 

|-
| 89701 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89702 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89703 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89704 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89705 - ||  || 16 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 89706 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89707 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89708 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89709 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89710 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89711 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89712 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 89713 - ||  || 17 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 89714 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89715 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89716 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89717 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89718 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89719 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89720 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89721 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89722 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89723 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89724 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89725 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89726 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89727 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89728 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89729 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89730 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89731 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 89732 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 89733 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 89734 - || 2002 AH || 4 gennaio 2002 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 89735 Tommei || 2002 AM || 4 gennaio 2002 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 89736 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89737 - ||  || 8 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 89738 - ||  || 9 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 89739 Rampazzi ||  || 9 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89740 - ||  || 9 gennaio 2002 || R. Clingan
|-
| 89741 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89742 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89743 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89744 - ||  || 8 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89745 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89746 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89747 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89748 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89749 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89750 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89751 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 89752 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89753 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89754 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89755 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89756 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89757 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89758 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89759 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89760 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89761 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89762 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89763 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89764 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89765 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89766 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89767 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89768 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89769 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89770 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89771 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89772 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89773 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89774 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89775 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89776 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89777 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89778 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89779 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89780 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89781 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89782 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89783 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89784 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89785 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89786 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89787 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89788 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89789 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89790 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89791 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89792 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89793 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89794 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89795 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89796 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89797 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89798 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89799 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89800 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|}

89801-89900 

|-
| 89801 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89802 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89803 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89804 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89805 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89806 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89807 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89808 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89809 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89810 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89811 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89812 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89813 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89814 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89815 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89816 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89817 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 89818 Jureskvarč ||  || 2 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89819 - ||  || 19 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89820 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 89821 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 89822 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 89823 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89824 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89825 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89826 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89827 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 89828 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 89829 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 89830 - || 2002 CE || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89831 - ||  || 5 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 89832 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89833 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89834 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89835 - ||  || 7 febbraio 2002 || J. Nomen
|-
| 89836 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89837 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89838 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89839 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89840 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89841 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89842 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89843 - ||  || 13 febbraio 2002 || G. Hug
|-
| 89844 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89845 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89846 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89847 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89848 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89849 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89850 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89851 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89852 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89853 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89854 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89855 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89856 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89857 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89858 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89859 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 89860 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89861 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89862 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89863 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89864 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89865 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89866 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89867 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89868 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89869 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89870 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89871 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89872 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89873 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89874 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89875 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89876 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89877 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89878 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89879 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89880 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89881 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89882 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89883 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89884 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89885 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89886 - ||  || 14 febbraio 2002 || Deep Lens Survey
|-
| 89887 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89888 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89889 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89890 - ||  || 15 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89891 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89892 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89893 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 89894 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 89895 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89896 - ||  || 9 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 89897 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89898 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 89899 - ||  || 11 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 89900 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|}

89901-90000 

|-
| 89901 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89902 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89903 Post ||  || 20 febbraio 2002 || B. L. Stevens
|-
| 89904 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 89905 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89906 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89907 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 89908 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 89909 Linie ||  || 8 marzo 2002 || Kleť
|-
| 89910 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89911 - ||  || 9 marzo 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 89912 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89913 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 89914 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 89915 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89916 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89917 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89918 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89919 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89920 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89921 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89922 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89923 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89924 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 89925 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89926 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89927 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89928 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89929 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89930 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89931 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89932 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89933 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89934 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89935 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89936 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89937 - ||  || 19 marzo 2002 || Fountain Hills
|-
| 89938 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89939 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89940 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89941 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 89942 - ||  || 17 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 89943 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 89944 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 89945 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 89946 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 89947 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 89948 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 89949 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 89950 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 89951 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 89952 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 89953 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 89954 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 89955 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 89956 Leibacher ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 89957 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 89958 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 89959 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 89960 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 89961 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 89962 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 89963 - ||  || 18 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 89964 - ||  || 28 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 89965 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 89966 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 89967 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89968 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89969 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89970 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89971 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89972 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 89973 Aranyjános ||  || 8 settembre 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 89974 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 89975 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 89976 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 89977 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 89978 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89979 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89980 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89981 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89982 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89983 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89984 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89985 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89986 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89987 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89988 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89989 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89990 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89991 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 89992 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89993 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89994 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 89995 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 89996 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89997 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89998 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 89999 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 90000 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0089001